Laiparijärvi är en sjö i Jukkasjärvi socken, Lappland, som räknas som två:

Laiparijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751425-174400), sjö i Kiruna kommun 
Laiparijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751437-174345), sjö i Kiruna kommun